Бела Халлер (; 1858 или 1859, Кристуру-Секуеск, Трансильвания, Королевство Румыния — 21 июля 1914, Гейдельберг, Баден, Германская империя) — венгерский .

Биография 
Родился в 1859 году в Трансильвании, изучал естественные науки в Гейдельберге и Вене, где в 1882 году получил степень доктора, с 1896 года приват-доцент в Гейдельберге. Научные исследования Халлера касаются преимущественно анатомии моллюсков и позвоночных.

Публикации 
 «Zur Kenntnis der Muriciden» («Denkschr. Wiener Akad.», 1882);
 «Die Organisation der Chitonen der Adria» («Arb. a. d. zool. Inst. Wien», 1882—83);
 «Untersuchungen über marine Rhipidoglossen» («Morph. Jahb.», 1882, 1884);
 «Beiträge zur Kenntnis der Niere der Prosobranchier» (там же, 1884);
 «Die Morphologie der Prosobranchier» (4 ч., там же, 1887, 1889 и 1892);
 «Beiträge zur Kenntnis der Placophoren» (там же, 1894);
 «Studien über docoglosse und rhipidoglosse Prosobranchier» (Лпц., 1891);
 «Beitrag zur Kenntnis der Morphologie von Nautilus» («Semon’s Forschungsreisen», т. V, Йена, 1895);
 «Untersuchungen über das Rückenmark der Teleosteer» («Morph. Jhb.», 1895);
 «Vom Bau des Wirbelthiergehirns» (3 ч., там же, 1898—1899);
 «Ueber die Urniere von Acanthias» (там же, 1901).

Примечания

Литература